A Torre Renascer ou Torre Deus é Fiel é uma torre de TV da Rede Gospel. É uma torre construída pela Igreja Apostólica Renascer em Cristo.

Está localizada na Rua da Consolação no distrito da Consolação na Capital de São Paulo. 

Sua construção começou em 2004, no Ano Apostólico de Neemias e foi inaugurada em 2005. Até a entrada em vigor da Lei Cidade Limpa, a torre possuía um letreiro de led, que era usado para passar mensagens religiosas e passagens bíblicas.

Televisão 
A Torre Renascer transmite os seguintes canais de televisão:

Ligações externas 
 
 
 

Renascer
Construções da cidade de São Paulo
Rede Gospel